Chiarissimo Falconieri Mellini (1794-1859), cardinal italien ;
 Giovanni Battista Mellini (1405-1478), cardinal italien ;
 Giovanni Garzia Mellini, o "Millini" (1562-1629), cardinal italien.